V tomto článku je několik seznamů států světa podle HDP v paritě kupní síly na obyvatele.

Historie 
 
Mezinárodní měnový fond uvádí data u HDP na obyvatele k paritě kupní síly od roku 1980 (pro některé státy) a projekci do roku 2021. České republice se zvyšovalo v letech 2000 až 2010 o 5,2% meziročně. V letech 2010 až 2020 MMF očekává nárůst 3,3% meziročně. U států EU15 jsou hodnoty pro tato období průměrně 3,1% a 2,4%. V USA to je přibližně 3% meziročně v obou obdobích. ČR tedy ekonomicky konverguje k západním zemím o méně než 1% meziročně. Konvergence ČR k průměru EU je ještě menší (0,1% meziročně v letech 1995 až 2011) pokud se nezapočítává Praha, ale malá je také například pro Portugalsko.

Tabulky

Světová banka (1990–2021) 

Tabulka uvádí velikost HDP na obyvatele s přepočtem na paritu kupní síly, vyjádřeno v jednotce současný mezinárodní dolar.

Závislá území jsou uvedena kurzívou.

Mezinárodní měnový fond (2000–2025) 

MMF zveřejňuje údaje o HDP jednotlivých států od roku 1980. Starší údaje nejsou s ohledem na problematické ověřování přesnosti poskytovány, ačkoliv pro některé státy mohou být dohledány v dříve publikovaných materiálech. HDP je prognózováno na 5 let dopředu, přičemž historická data jsou na základě nových poznatků zpětně upřesňována, čímž se z původních odhadů stávají skutečné hodnoty. Rok, od kterého jsou zveřejněné údaje prozatím neověřeným odhadem, je uveden v posledním sloupci tabulky. K aktualizaci (revidování) údajů dochází každého půl roku. V některých případech (zejména u rozvojových zemí) však skutečná hodnota zůstává nezjištěna po mnoho let.

Údaje v tabulce jsou vyjádřeny v současné hodnotě mezinárodního dolaru. Závislá území jsou uvedena kurzívou.

The World Factbook (CIA) (1993–2011) 

Většina dat je odhad pro rok 2011.

University of Pennsylvania (2010) 

Výzkum Pensylvánské univerzity.

Reference

Související články 
 Seznam států světa
 Seznam států světa podle počtu obyvatel
 Seznam zemí podle státního dluhu

Externí odkazy 

 CIA World Factbook: HDP na obyvatele 

Ekonomické ukazatele
Seznamy států světa
Makroekonomie